Le nom Schütte est porté par plusieurs personnalités. Par ordre alphabétique :

 Ernst Schütte (1904-1972), homme politique allemand
 Gudmund Schütte (1872-1958), philologue et historien danois
 Jacques Schutte (1980- ), joueur sud-africain de rugby à XV
 Jan Schütte (1957- ), réalisateur allemand
 Jan Georg Schütte (1962- ), acteur et réalisateur allemand
 Johann Schütte (1873-1940), ingénieur allemand de l'aviation
 Kurt Schütte (1909-1998), mathématicien allemand ;
 Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000), architecte autrichienne, membre du KPÖ et résistante au nazisme
 Nanette Schutte (1962-), joueuse de tennis néerlandaise
 Thomas Schütte (1954-), artiste et sculpteur allemand
 Wilhelm Schütte (1900-1968), architecte allemand et autrichien

Homonymie de patronyme